En Pologne, Żmijowiska peut faire référence à :
 Żmijowiska, un village de la voïvodie des Basses-Carpates.
 Żmijowiska, un village de la voïvodie de Lublin.